Komarov puede referirse a:

Personas
 Vladímir Leóntievich Komarov, botánico ruso.
 Vladímir Mijáilovich Komarov, cosmonauta ruso.
 Matvéi Komarov (1730 - 1812), escritor ruso.

Astronomía
 (1836) Komarov, asteroide nombrado en honor del cosmonauta.
 Komarov, cráter lunar nombrado en honor del cosmonauta.

Geografía
 Komarov, estratovolcán en la península de Kamchatka, en Rusia.

Varios
 Instituto Botánico Komarov, nombrado en honor del botánico.